Příjmení Hloušek, přechýleně Hloušková, nosí více různých významných osobností:

 Adam Hloušek (* 1988) – český fotbalový záložník, obránce či útočník
 Alois Hloušek (1935–2017) – český architekt
 Jan Hloušek (1950–2014) – český geolog, mineralog a historik
 Josef Hloušek (* 1950) – český fotbalový trenér
 Karel Hloušek (1918–?) – český fotbalista
 Karel Hloušek (nakladatel) – český nakladatel
 Radek Hloušek (* 1978) – český politik a manažer
 Vítězslav Hloušek (1914–?) – československý basketbalista

Česká příjmení